Franz Walsch ist der Name folgender Personen:

* Franz Walsch, Pseudonym von Rainer Werner Fassbinder (1945–1982), deutscher Filmemacher, Komponist und Dramatiker